Banging Down the Doors је први званично објављени албум музичке групе Ezra Furman and the Harpoons. Албум је објављен 2007. године. Песме на албуму су већински исте као и оне оригинално снимљене и само-објављене од стране бенда у албуму Beat Beat Beat, али су све песме поново снимљене за Banging Down the Doors.

Списак песама

Референце 

Албуми 2007.